Dickersbach ist 

 ein ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, siehe Dickersbach (Eitorf) 
 Alfred Dickersbach, ein deutscher Bundesrichter